Литванија је прво учешће на такмичењу забележила 1994. године, када је Овидијус Вишнијаускас заузео последње место, без иједног бода. После тог неуспеха, Литванија није учествовала до 1999. године.

Најбољи пласман Литваније је 6. место 2006. године, када је група -{LT United}- представљала Литванију са песмом -{We Are the Winners}-.

Представници 

Песма Евровизије
Литванија